Spatharaíoi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Spatharaíoi (ort i Grekland, Epirus), Thesprotia, 
 Spatharaíoi (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 

Robotskapade Greklandförgreningar